Jongbloed BV, een Nederlandse drukkerij en uitgeverij, gespecialiseerd in het gebruik van dundrukpapier.
 Jongbloedbijbel, de naar deze uitgeverij genoemde meestgebruikte editie van de Statenvertaling van de Bijbel.

Personen met de achternaam Jongbloed 
Jaap Jongbloed, een Nederlandse televisiepresentator
Jacob Jongbloed, een Nederlandse fysioloog, broer van Hermanus Jongbloed
Hermanus Jongbloed, een Nederlands controleur van het binnenlandse bestuur in Nederlands-Indië, broer van Jacob Jongbloed
Jan Jongbloed, een voormalig Nederlandse voetballer